Крабс — персонаж:

 Крабс (или господин Крабс) — персонаж книги Николая Носова «Незнайка на Луне», а также одноименного мультфильма, лунный богач
 Крабс (мистер Юджин Гарольд Крабс или просто мистер Крабс) — персонаж мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», антропоморфный краб, ресторатор